Чернуско-Ломбардоне () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лекко.

Население составляет 3540 человек, плотность населения составляет 1180 чел./км². Занимает площадь 3 км². Почтовый индекс — 22052. Телефонный код — 039.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица и Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта